Denkmalhof steht für

 Denkmalhof (Hannover), auch Nikolai-Denkmalhalle, 1898 von Otto Lüer erbaute überdachte Halle zum Witterungsschutz für (kunst)historisch wertvolle Grabmäler in Hannover
 Denkmalhof Klockenhagen